Ekaterina Schulmann (née en 1978), politologue russe ;
 Fernande Schulmann (1924-2014), femme de lettres, critique d'art et productrice française ;
 Patrick Schulmann (1949-2002), réalisateur, scénariste, compositeur et acteur français ;
 Tristan Schulmann (né en 1981), scénariste, réalisateur et documentariste français.